

События 
 Летом «Кампания всемогущества» в 100 000 мусульманских солдат отправляются в поход на королевство Леон. Сражение при Симанкасе. 6 августа христиане Рамиро II неожиданно атакуют мусульман около Симанкаса и заставляют их отступать к долине Альхангеда, где 21 августа рыцарская конница устраивает настоящее побоище войскам халифа. Хроники сообщают: «Холмы, поля и леса остаются усеянными мусульманскими трупами.» В сражении участвуют войска всех христианских королей Испании. В Кордову вернулись только 49 человек во главе с халифом.
 939—946 — король Англии Эдмунд I (921—946).
 939—942 — папа Стефан IX.
 Халиф Ар-Ради признал независимость Египта. Развал халифата.
 Тайра Масакадо провозгласил себя императором.
 Весна — начало наиболее масштабного за всё историческое время базальтового излияния (вулкан Эльдгьяу, Исландия); за  вулкан изверг  лавы и до 1,4 км3 пепла. Извержение вызвало также уменьшение средних температур лета следующего года в северном полушарии на 2 °C.

Русь 
 Русский князь Игорь Рюрикович захватил г. Самкерц (сов. Тамань), принадлежавший хазарам, но не удержал его.

Скончались 
 Кандиано, Пьетро II, дож Венеции.

См. также

Примечания